Non-Uniform Memory Access
National Underwater and Marine Agency

Voor de gelijknamige plaats in de VS, zie Numa (Iowa)